Anadenulus cockerelli är en snäckart som först beskrevs av Hemphill 1890.  Anadenulus cockerelli ingår i släktet Anadenulus och familjen skogssniglar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Skogssniglar
cockerelli